Сибирь (атомный ледокол проекта 10520) — эксплуатировался в 1977—1992 годах.
 Сибирь (атомный ледокол проекта 22220) — спущен на воду 22 сентября 2017 года. Ввод в эксплуатацию в 2021 году.